Palombare ima više značenja:
 Palombare, Ancona
 Palombare, Ascoli Piceno
 Palombare, Terni